Центральная группа войск в Чехословакии, Венгрии и др.
 Центральная гировертикаль